

Patronyme 

 Adérito Esteves (né en 1985), joueur portugais de rugby à XV et à sept ;
 Adriana Esteves (née en 1969), actrice brésilienne ;
 Alfredo Esteves (né en 1976), footballeur est-timorais ;
 Assunção Esteves (née en 1956), juriste et femme politique portugaise ;
 Hélder Esteves (né en 1977), footballeur franco-portugais ;
 Horacio Esteves (né en 1941), athlète vénézuélien, spécialiste du sprint et du relais ;
 Lisette Esteves (née en 1972), joueuse française de rink hockey ;
 Tomás Esteves (né en 2002), footballeur portugais.

Toponymes 

 Lagoa dos Esteves, lac brésilien situé sur le territoire de la municipalité d'Içara dans l'État de Santa Catarina.

Voir aussi